Selvatici indica
 plurale di selvatico
 Cigni selvatici, romanzo di Jung Chang
 I cigni selvatici, favola di Hans Christian Andersen